SMT steht für:
 San Marino Telecom, Telekommunikationsunternehmen in San Marino
 Sociedad Mallorquina de Tranvías, die erste Straßenbahngesellschaft von Palma
 Satisfiability Modulo Theories
 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, ein auf Sauerstoff-Gabe beruhendes Behandlungsverfahren, das der Alternativmedizin zugerechnet wird
School of Management and Technology, Business School der Steinbeis-Hochschule Berlin
 Semiconductor Manufacturing Technology, die Carl Zeiss SMT GmbH, der Unternehmensbereich Halbleitertechnik der Carl Zeiss AG 
 Shanghai Maglev Train, siehe Transrapid Shanghai
 Simultaneous Multithreading, (deutsch etwa: simultaner Mehrstrangbetrieb), die Fähigkeit eines Mikroprozessors, mittels getrennter Pipelines und/oder zusätzlicher Registersätze mehrere Threads gleichzeitig auszuführen
 SMT Scharf AG, ein Hersteller von Fördertechnik, Sitz in Hamm, Nordrhein-Westfalen
 Sowjetisches Militärtribunal, siehe Militärgericht#Sowjetunion und SMT-Verurteilte
 Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, eine umfangreiche Sammlung zoologischer Objekte
 Submillimeter Telescope, Radioteleskop auf dem Mount Graham in Nevada, USA
 Surface Mounted Technology, Fachbegriff aus der Elektronik für die Technologie von „oberflächenmontierten“ Bauelementen
 System für Mobilisierung mittels Telefon, ein Schweizer Alarmierungssystem für Polizei und Feuerwehr
 Synchroner Multiplex-Terminal, ein Baugruppenträger für SDH-Baugruppen
 Sorriso Airport (IATA-Code), Flughafen von Sorriso, Mato Grosso, Brasilien

Smt steht für:
 Shrimati, höfliche Anrede von verheirateten Frauen in Indien

smt steht für:
 Simte (ISO-639-3-Code), eine der Mizo-Kuki-Chin-Sprachen

Abkürzung